KylieX2008 е десетото концертно турне на австралийска певица Кайли Миноуг в подкрепа на нейния десети студиен албум X (2007). Първоначално е оповестено, че турнето ще бъде само европейско, но в края на етапа в Европа, Миноуг обявява, че турнето ще продължи и в Южна Америка, Азия и Океания.

Изпълнявани песни 
Акт 1: Xlectro Static
 „Speakerphone“
 „Can't Get You Out of My Head“
 „Ruffle My Feathers“
 „In Your Eyes“

Акт 2: Cheer Squad
 „Heart Beat Rock“
 „Wow“
 „Shocked“ (DNA Mix)

Акт 3: Xposed
 „Like a Drug“
 „Slow“
 „The One“
 „2 Hearts“

Акт 4: Black Versus White
 „On a Night Like This“
 „Kids“
 „Step Back in Time“
 „In My Arms“
 „Love at First Sight“ (Ruff and Jam U.S. Remix)

Акт 5: Naughty Manga Girl
 „Sometime Samurai“
 „Come into My World“ (Fischerspooner Mix)
 „Nu-di-ty“
 „Sensitized“

Акт 6: Starry Nights
 „Flower“
 „I Believe in You“
 „Cosmic“

Акт 7: Beach Party
 „Loveboat“
 „Copacabana“
 „That's Why They Write Love Songs“

Екстра
 „No More Rain“
 „All I See“

Дати на турнето

Външни препратки 
 
 Официална страница на Кайли Миноуг 

Музикални турнета на Кайли Миноуг
Музикални турнета от 2008 година
Музикални турнета от 2009 година